Dziewiąte i dziesiąte zawody w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się w Zaō. Kwalifikacje do pierwszych zawodów wygrała Niemka Svenja Würth, a do drugich reprezentantka Włoch Manuela Malsiner. W obu konkursach indywidualnych zwyciężyła Yūki Itō.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Zaō był Takashi Kumagai, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida wraz z asystentem, którym był Miran Tepeš. Sędziami technicznymi byli Agnieszka Baczkowska oraz Renata Nadarkiewicz.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia 
 Program zawodów: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3960/2017JP3960PROG.pdf
 Wyniki kwalifikacji do pierwszego konkursu: http://medias1.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3960/2017JP3960RLQ.pdf
 Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3901/2017JP3901RL.pdf
 Wyniki kwalifikacji do drugiego konkursu: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3903/2017JP3903RLQ.pdf
 Wyniki drugiego konkursu indywidualnego: http://medias1.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3903/2017JP3903RL.pdf
 Tabela PŚ po konkursach w Zaō: http://medias2.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3903/2017JP3903WC.pdf
 Puchar Narodów po konkursach w Zaō: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3903/2017JP3903NCS.pdf

Zaō
2017 w Japonii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zaō